Полосчатая плетевидка () — вид змей из семейства ужеобразных, обитающий в Юго-Восточной Азии.

Описание 
Общая длина достигает 1,4 м. Окраска коричневатая или кремовая с большим количеством слабо заметных тёмных поперечных полос. Голова вытянутая с рисунком из многочисленных коричневых точек и пятнышек. Брюхо светлого цвета с тёмными продольными полосами по краям брюшных щитков.

Яд слаботоксичен.

Образ жизни 
Населяет первичные и вторичные дождевые тропические леса. Встречается на высоте от уровня моря до 1000 м над уровнем моря. Активна днём, всю жизнь проводит на деревьях. Питается лягушками и ящерицами.

Размножение 
Это яйцеживородящая змея. Самка рождает до 5—7 детенышей.

Распространение 
Обитает на островах Калимантан, Суматра, на материковой части Малайзии, в Сингапуре и Таиланде.

Галерея

Примечания

Литература 
 Fischer, 1885 : Über eine Kollektion von Amphibien und Reptilien aus Südost Borneo. Archiv für Naturgeschichte, vol. 51, p. 41-72.
 Ulrich Manthey, Wolfgang Grossmann: Amphibien & Reptilien Südostasiens. Natur und Tier Verlag (1997), ISBN 978-3931587123, Seite 311.

Животные, описанные в 1885 году
Ужеобразные
Пресмыкающиеся Юго-Восточной Азии